Amanduskirche ist der Name folgender Kirchengebäude, die den Heiligen Amandus von Straßburg, Amand von Maastricht oder Amandus von Worms geweiht sind.

Belgien 
 St. Amandus (Geel)
 St.-Amandus-Kirche Schendelbeke, Stadt Geraardsbergen, Flandern

Deutschland 
 St. Amandus (Aschendorf/Ems), Niedersachsen
 St. Amandus (Bad Urach), Baden-Württemberg
 St. Amandus (Datteln), Nordrhein-Westfalen
 Amanduskirche (Beihingen) in Freiberg am Neckar, Baden-Württemberg
 St. Amandus (Rheinkassel) in Köln, Nordrhein-Westfalen
 St. Amandus (Könen) in Konz, Rheinland-Pfalz
 St. Amandus (Kordel), Rheinland-Pfalz
 St. Amandus (Girbelsrath) in Merzenich, Nordrhein-Westfalen
 St. Amandus (Herongen) in Straelen, Nordrhein-Westfalen
 St. Amandus (Müddersheim), römisch-katholische Filialkirche in Vettweiß,  Nordrhein-Westfalen
 St. Amandus (Ottersheim), römisch-katholische Pfarrkirche von Ottersheim bei Worms, Rheinland-Pfalz
 St. Amandus (Worms), Kirche in der nördlichen Vorstadt von Worms,1007 erstmals urkundlich belegt, 1130 in der „Vita Eckenberti“ „in suburbio Wormatiensi“ verortet, 1234 unter dem Patronat des Domkapitels, 1283 Pfarrkirche für die nördliche Vorstadt außerhalb der Mauern unter Aufsicht des Dominikanerinnen-Klosters Maria Himmelskron in (Worms-)Hochheim, 1324 unter der des Liebfrauen-Stiftes, 1496 werden ein Pleban und vier Altäre mit je einem Altaristen genannt, 1637–42 unter den Kapuzinern, Reste erst 1956 abgebrochen
 St. Amandus (Worms-Neuhausen), römisch-katholische Kirche von 1952 im Wormser Stadtteil Neuhausen

Frankreich 
 St-Amand-de-Coly in Saint-Amand-de-Coly, Aquitanien, Département Dordogne
 Abtei Saint-Amand in Saint-Amand-les-Eaux, Nord-Pas-de-Calais
 St-Amand (Saint-Amand-sur-Fion), Département Marne
 St-Amand (Thomery), Île-de-France, Département Seine-et-Marne

Österreich 
 Amanduskirche (Admont) in der Steiermark

Schweiz 
 Amanduskirche (Maienfeld), Kanton Graubünden

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)